Ченцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Ченцов, Александр Георгиевич (род. 1947) — российский математик, член-корреспондент Российской Академии наук (1997).
 Ченцов, Анатолий Терентьевич (1934—2006) — советский футболист и тренер.
 
 Ченцов, Иван Дмитриевич (1885—1937) — советский политический и государственный деятель, делегат X—XIV, XVI и XVII съездов ВКП(б).
 Ченцов, Илья Порфирьевич (род. 1946) — русский бард.
 
 Ченцов, Юрий Сергеевич (1930—2019) — заслуженный профессор МГУ.

 Ченцова, Феоктиста Семёновна (1880—1942) — святая Русской православной церкви, мученица.

См. также